Sastre puede significar:

 Sastre, persona que por oficio tiene de cortar y coser prendas de acuerdo con la medida de la persona para medir;
 Sastre, ciudad de Argentina;

Personas 
 Marcos Sastre (1808 - 1887), educador y escritor argentino, miembro de la Generación del 37;
 Carlos Sastre (1975-), ciclista español;
 Claude Henri Léon Sastre (1938-), botánico francés;
 Rafel Sastre (1975-), futbolista español; o
 Alfonso Sastre (1926-2021), escritor español.